Valence scénario - Festival international des scénaristes et compositeurs, est une manifestation basée sur l’écriture de l’image qui est organisée par l’association ‘‘‘Scénario au Long Court’’’ chaque année depuis 1998. Le Festival se déroule à Valence depuis sa  en 2012.

Le Festival international des scénaristes et compositeurs a pour vocation de valoriser le travail de scénariste et de compositeur, de révéler les talents émergents du scénario et de la composition de musique pour l’image, et d’éduquer à l’écriture de l’image pour susciter des vocations.

Seule manifestation dédiée à la valorisation de l’écriture de l’image de tous les genres (fiction, documentaire, animation, adaptation audiovisuelle, écriture sonore et musicale), de toutes les durées (court et long métrage) et sur tous les supports (cinéma, télévision, web, podcast, écritures innovantes) c’est un festival « cinéma/audiovisuel » professionnel mais ouvert au grand public, classé en catégorie 1 par le CNC.

C’est un lieu de réunion entre les spectateurs, les scénaristes et plus de 600 professionnels du secteur : producteurs, réalisateurs, distributeurs, agents, comédiens, compositeurs, musiciens, etc.

Le dynamisme du Festival réside également dans le partage, la proximité et la formation. Il s’agit de rassembler de manière conviviale toutes les personnes du territoire et celles qui s’intéressent de près ou de loin à l’écriture de l’image.

Les spectateurs de tout âge se voient offrir une éducation à l’écriture et à l’image grâce à une programmation variée : résumés officiels de scénarios, rencontres, master class, projections, ateliers, jeux d’écriture’

Histoire 
En 1997, ‘‘‘Isabelle Massot’’’, consultante et enseignante de l’écriture de scénario crée le Festival International des Scénaristes. Il s’agit de la première manifestation organisée sur ce thème. Elle souhaite en effet que les auteurs des films puissent échanger, rencontrer des professionnels mais aussi s’adresser au grand public. Elle offre également l’opportunité à de jeunes auteurs de présenter leur travail.

La première édition du Festival a lieu en 1998 à La Ciotat.

En 2002, Isabelle Massot reçoit des mains du directeur du Centre national de la cinématographie l’insigne de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Depuis la  édition, en 2016, Nathalie Baye est Présidente d’honneur du Festival.

La prochaine édition se déroulera du lundi 5 au samedi 10 juin 2023 à Valence.

Le Festival 
Le festival a lieu chaque année, généralement au début du mois de juin. Il se déroule sur trois, quatre ou cinq jours selon les éditions.

Les activités-phares du festival sont les Marathons d’Écriture et de Composition de musique pour l’image, le Forum des Auteurs, les Workshops d’écriture ainsi que la programmation d’action culturelle. En marge du festival, l’association ‘‘‘Scénario au long court’’’ organise quatre formations professionnelles, festival.

La Sélection officielle du Festival (anciennement Compétition Création) a pour objectif de favoriser l’émergence des nouveaux talents des écritures. Véritable mise en lumière pour les auteurs et autrices, compositeurs et compositrices, elle a révélé en 25 ans des centaines de talents et projets.

Chaque année, une quarantaine de créations non produites sont sélectionnées et réparties en huit catégories.

Chaque auteur sélectionné se voit parrainé par un ou plusieurs professionnels qui l’accompagnent lors du festival pour travailler sur le développement de son projet de scénario.

La compétition récompense les meilleurs projets de scénario non réalisés des talents émergents de chaque catégorie : long métrage, court métrage, animation, série, écritures innovantes et podcast, en leur attribuant une Plume de Cristal. Les deux meilleurs projets du Marathon de composition de musique en 48h et du Marathon d’écriture de scénario en 48h sont également récompensés par un Encrier de Cristal.

Le festival s’achève par une ‘‘‘cérémonie de clôture’’’.

Sélection officielle

Le forum des auteurs 
Le Forum des auteurs s’adresse à tous les auteurs d’un projet de long métrage de fiction, sans producteur et désireux de progresser dans leur travail de réécriture. Le rôle du Festival est autant de mettre en lumière son auteur (son univers, son talent, son regard, son écriture, sa capacité de travail) qu’un scénario.

Quatre scénarios de long métrage sont sélectionnés parmi une moyenne d’environ 200 dossiers de candidature. Les auteurs sont parrainés par des parrains ou marraines scénaristes et les quatre parrains ou marraines producteurs (reconnus dans leur domaine et différents chaque année).

En amont du festival, une réunion est organisée entre les quatre parrains ou marraines scénaristes et les quatre parrains ou marraines producteurs. C’est lors de cette rencontre que les parrains et marraines choisissent le projet qu’ils et elles souhaitent accompagner à Valence. À la suite de cette réunion, un binôme scénariste/producteur se crée pour chaque projet sélectionné. Ils ont ensuite un mois pour préparer la présentation.

Les auteurs doivent présenter leur projet pendant  devant une centaine d’auditeurs. Une séance de questions/réponses clôture la présentation de l’auteur. Deux parrains entourent chaque auteur: un scénariste et un producteur, rencontrés par l’intermédiaire du Festival, et qui leur apportent un point de vue sur leurs projets.

Le Forum permet également la création d’une chaîne de bienveillance professionnelle, solidaire et fondamentale pour un jeune auteur.

Les Marathons 
Quatorze auteurs et autrices sont sélectionnés pour le marathon d’écriture du court métrage en 48 heures. Six compositeurs et compositrices sont sélectionnés pour le marathon de composition de musique en 48 heures.

Les deux marathons ont lieu sur place à Valence. C’est une expérience unique de création in situ pendant le Festival.

Seul durant les 24 premières heures, chaque marathonien est ensuite accompagné d’un binôme composé d’un parrain ou d’une marraine scénariste (ou réalisateur) et d’un parrain ou d’une marraine producteur. Les binômes sont présents pour l’aider jusqu’à la fin du Marathon dans l’écriture de son court métrage en 48h ou dans la composition de sa musique en 48h.

Les binômes des parrains et marraines sont tirés au sort au milieu des marathons.

Le Jury Révélation attribue l’Encrier de Cristal du meilleur scénario du Marathon après la lecture des 14 scénarios et l’Encrier de Cristal de la meilleure musique du Marathon suite à la projection du film et des 6 musiques originales.

Marathon d’écriture du court métrage en 48h 
Les auteurs et autrices sélectionnés ont chacun 48 heures pour écrire un scénario de court métrage sur un sujet imposé par les présidents du Jury Révélation.

Marathon de composition de musique à l’image en 48h 
Les compositeurs et compositrices sélectionnés ont chacun 48 heures pour composer la musique originale d’un même court métrage.

Les workshops 
Cinq projets sont sélectionnés par catégorie.

Les catégories encadrées par le dispositif du Workshop sont le Court Métrage, la Série, l’Animation, les Écritures Innovantes et le Podcast.

L’essentiel du fonctionnement du Workshop se déroule durant le festival, même si certaines catégories nécessitent tout de même une réunion préparatoire en amont.

Pendant deux jours, les Workshops sont encadrés par un parrain ou une marraine professionnelle afin de faire travailler les auteurs en groupe et faire évoluer leur projet.

Chaque Workshop se conclue par la présentation publique des projets par leur auteur. Les candidats ont 10 minutes pour exposer le pitch de leur projet. Durant ce temps, un moment est également prévu pour les Questions/Réponses avec le public et le Jury.

Le Jury Création récompense les meilleurs projets de Série et Podcast.

Le Jury Innovation récompense les meilleurs projets d’Animation, d’Écritures Innovantes et Court métrage.

Court métrage 
Parrainés par un scénariste, les auteurs sélectionnés travaillent en groupe sur les projets de courts métrages de chacun·e (intentions d’écriture, personnages, progression dramatique, cible, marché, etc.) pour les faire avancer dans un échange permanent. Accompagnés de leur parrain, les auteurs font ensuite une présentation publique de leur projet suivie d’une séance de questions/réponses avec le public.

Le Jury Innovation remet la Plume de Cristal du meilleur scénario de court métrage lors de la cérémonie de clôture.

Commune Image met à disposition des lauréats des équipements technique de post-production (sans technicien) d’une valeur de 1 500 ‘, afin de favoriser la mise en production du projet.

Une accréditation professionnelle et une sélection du projet au dispositif ‘‘‘Scénarios Vivants’’’ (Courts métrages non tournés) sont offerts par le ‘‘‘Festival Paris Courts Devant’’’

Série 
Parrainés par deux scénaristes réalisateurs, les auteurs sélectionnés travaillent en groupe sur les projets de série de chacun·e (intentions d’écriture, dramaturgie, personnages, progression dramatique, format, cible, marché, etc.) pour les faire avancer dans un échange permanent. Accompagnés de leurs parrains, les auteurs font ensuite une présentation publique de leur projet suivie d’une séance de questions/réponses avec le public.

Le jury Création remet la Plume de Cristal du meilleur scénario de série lors de la cérémonie de clôture.

Une sélection automatique à une résidence d’écriture (2 fois 15 jours) de l’Atelier Claude Miller offerte par l’association Lavaud Soubranne.

France Télévisions offre une bourse d’accompagnement aux lauréats de la Sélection officielle pour les aider dans leurs déplacements vers les résidences d’écriture et manifestations qu’ils et elles auront gagnées.

Animation 
Parrainés par une scénariste et un producteur, les auteurs sélectionnés travaillent en groupe sur les projets de films ou de séries d’animation de chacun·e (intentions d’écriture, personnages, progression dramatique, apport de l’animation à la narration, format, cible, marché, techniques d’animations, etc.) pour les faire avancer dans un échange permanent. Accompagnés de leur parrain et leur marraine, les auteurs font ensuite une présentation publique de leur projet suivie d’une séance de questions/réponses avec le public.

Le Jury Innovation remet la Plume de Cristal du meilleur scénario d’animation lors de la cérémonie de clôture.

Une accréditation au MIFA ‘ Marché du Festival international du film d’animation d’Annecy est offerte aux lauréats par Valence Romans Agglo.

France Télévisions offre une bourse d’accompagnement aux lauréats de la Sélection officielle pour les aider dans leurs déplacements vers les résidences d’écriture et manifestations qu’ils et elles auront gagnées.

Fiction ou documentaire sonore 
Parrainés par une autrice réalisatrice, les auteurs sélectionnés travaillent en groupe sur les projets de fictions ou documentaires sonores de chacun·e (intentions d’écriture, personnages, progression dramatique, format, cible, marché, etc.) pour les faire avancer dans un échange permanent. Accompagnés de leur marraine, les auteurs font ensuite une présentation publique de leur projet suivie d’une séance de questions/réponses avec le public.

Le Jury Création remet la Plume de Cristal du meilleur scénario de fiction ou documentaire sonore lors de la cérémonie de clôture.

Une accréditation pour la journée du Marché du podcast dans le cadre du Paris Podcast Festival est offerte aux lauréats.

Ecritures innovantes 
Cinq projets de scénario original d’écritures innovantes sont sélectionnés pour le Workshop Écritures Innovantes.

Lors du Festival, les auteurs retenus sont parrainés par une scénariste et un producteur, accompagnent et travaillent ensemble sur le développement de leur projet (questions relatives à la pluralité des supports, des formats et des écritures, à la dramaturgie, aux personnages, à l’interactivité et au cadre économique).

Les projets sont présentés en public, devant le Jury Innovation, qui attribue ensuite la Plume de Cristal du Meilleur scénario d’Écritures Innovantes.

Ancienne compétition : Valence Ecrans 
En 2018, le Festival crée une nouvelle compétition, Valence Écrans, qui a pour ambition de révéler de nouveaux auteurs, réalisateurs, compositeurs de la création audiovisuelle : jeunes talents du cinéma et du web, la plupart encore en marge des circuits de financement traditionnels. Il s’agit d’une sélection internationale d’’uvres de format court (films, séries), de tous genres (fiction, animation, documentaire) et pour tous supports (cinéma, télévision et nouveaux medias).

Lauréats de l’Encrier de Cristal de la Meilleure création audiovisuelle :

 2018 : ‘‘‘Thierry Levure’’’, de Julien War
 2019 : ‘‘‘Elezioni’’’, de Joséphine Jouannais

Lauréats de l’Encrier de Cristal de la Meilleure musique originale :

 2018 : Yao Wang, pour ‘‘‘Mila’’’ d’Émile Roy
 2019 : David Noblet, pour ‘‘‘Le Goût framboise’’’ de David Noblet

Les Parcours 
Valence scénario propose cinq parcours différents dans sa programmation :

Un parcours pour tous·tes, avec les pitchs de scénarios de la Sélection officielle, les grandes rencontres de personnalitées du cinéma et de l’audiovisuel, des évènements et des projections à destination du grand public.

Des parcours spécifiques, en partenariat avec des acteurs du territoire drômois.

Un parcours pour les professionnels, grâce à l’accréditation Espace Pro qui offre un accès aux rencontres Pro, aux rendez-vous collectifs et à des évènements privilégiés.

Un parcours pour les professionnels confirmés des métiers de l’audiovisuel et de l’écrit.

Un parcours pour les auteurs émergents, grâce à l’accréditation Espace Bleus qui offre un accès à des conférences collectives, des modules thématiques en groupes, des ateliers encadrés par des professionnels et la possibilité de résumer son projet en public au Stand up des Bleus.

Chacun trouve sa place au c’ur de la manifestation, grâce à ses parcours qui leur sont dédiés, tout en partageant la programmation générale qui met à l’honneur les écritures de l’image.

Espace Bleus 
L’Espace Bleus est dédié aux auteurs émergents qui souhaitent en apprendre davantage sur le métier de scénariste et améliorer leur travail d’écriture.

L’Espace Bleus se déroule sur quatre jours parallèlement à la programmation générale du Festival. Il propose un programme basé sur l’échange et la transmission, avec des modules et des activités spécifiquement conçues pour les auteurs en voie de professionnalisation.

Espace Pro 
L’Espace Pro est réservée aux professionnels des métiers de l’audiovisuel et de l’écrit. L’accréditation Pro offre un accès à un programme complet et spécifique : un parcours étalé sur quatre jours qui favorise les rencontres, le partage de connaissance, le réseautage et la découverte de nouveaux projets.

Espace Pro + 
L’’Espace Pro+ est réservé aux professionnels confirmés des métiers de l’audiovisuel et de l’écrit. L’accréditation Pro + offre un accès complet à l’intégralité du Festival étalé sur quatre jours (Espace Pro et de l’Espace Bleu compris). Il permet aux professionnels de se réunir pour créer et déployer des opportunités artistiques et commerciales, partager des informations et développer des projets.

Les accrédités Espace Pro+ bénéficient d’un service de prise de rendez-vous personnalisés entre accrédités Espace Pro+ et, en fonction de leur demande, avec les accrédités Pro.

Lieux 
Si l’association Scénario au Long Court est basée à Paris, le festival se déroule depuis ses débuts en province. Trois villes se sont succédé.

La Ciotat 
De 1998 à 2004, le Festival se déroulait dans la ville de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Toute une symbolique puisque c’est dans cette même ville que les frères Auguste et Louis Lumière ont fait naître le Septième Art en y tournant et en y projetant L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, revendiqué comme étant le premier film de l'industrie cinématographique.

Bourges 
De 2005 à 2011, le festival s’est installé à Bourges. La Maison de la Culture de la ville a mis à disposition son bâtiment, équipé d’une salle de , une de  et d’une salle de projection, entre 2005 et 2007. À l’extérieur, place Séraucourt, un « cinémobile » a été installé. En 2008, pour la , l’Agence Culturelle de la ville de Bourges a pris le relais de la Maison de la culture en proposant son Auditorium et, à partir de l’année suivante, le théâtre Jacques-C’ur.

D’autres salles ont été utilisées dans Bourges : la 22 d’Auron, le Palais d’Auron, l’auditorium du Muséum d’histoire naturelle Gabriel Fouché, la salle pédagogique du Palais Jacques-C’ur ainsi que le salon de l’hôtel d’Angleterre.

Valence 
Avec le soutien de Valence Agglo, le festival s’installe à Valence en 2012, pour sa . Il se déroule essentiellement au Lux, une salle labellisée Scène nationale, ainsi qu’au cinéma Le Navire.

Le Festival est soutenu par ce territoire qui participe avec ferveur à la création visuelle (arts visuels, animation et nouvelles technologies de l’image).

Les Invités

Invités d’honneur

Autres invités 
 2007 : Emmanuel Carrère, Alain Layrac (président du Jury Jeune).
 2008 : Jean-Pierre Darroussin, Éric Serra.
 2012 : Jacques Higelin (membre du Grand Jury), Aure Atika (présidente du Jury Jeune), Jean-Michel Bernard.
2018 : Ladj Ly (président du jury Écrans), Raphaëlle Desplechin (présidente du jury Création), Michaël Ponton (membre du jury Musique)
2019 : Naidra Ayadi (membre du jury Création), Olivier Rabourdin (président du jury Écrans), Alex Beaupain (président du jury Musique), Pierre-Emmanuel Le Goff (membre du jury Écrans), Vincent Ravalec (président du jury Innovation)
2021 : Diastème (président du Jury Création), Tiphaine Daviot (présidente du Jury Ecrans), Rob (président du Jury Musique), Augusto Zavonello (président du Jury Innovation).
2022 : Sofiane Zermani (président du Jury Création), Youssef Hajdi (membre du Jury Création), Romane Bohringer (co-présidente du Jury Révélation), Para One (co-président du Jury Révélation), Edouard Montoute (membre du Jury Révélation), Guillaume Laurant (président du Jury Innovation), Timothée Hochet (membre du Jury Innovation).

Notes et références

Lien externe 
 

Scenaristes Valence
Valence
Festival fondé en 1998
Culture à Valence (Drôme)
Festival dans la Drôme